Кырлык () — топонимы Республики Алтай России.

 Кырлык — река на Алтае, левый приток реки Ябаган.
 Кырлык — село в Усть-Канском районе, административный центр и единственный населённый пункт Кырлыкского сельского поселения.

Примечания